Кара́ко () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Карако, Андрей (род. 1975) — белорусский актёр.
 Карако, Виктор Иванович (род. 1948) — белорусский архитектор.

Другое 
 Карако (одежда) — дамский жакет в XVIII веке.